Mirów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Szydłowiecki
 Mirów (powiat Szydłowiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Szydłowiecki
 Kasteel Mirów en gelijknamig dorp in het Poolse woiwodschap Silezië